Oblio – dimenticanza intesa come fenomeno non temporaneo
 Oblio – raccolta di romanzi di David Foster Wallace
 Oblio – personaggio della Marvel
 Diritto all'oblio